William Webster (1860-1936) – australijski polityk
 William H. Webster (ur. 1924) – amerykański prawnik i urzędnik państwowy